San Bennone di Meissen († 1106), vescovo di Meissen, celebrato il 16 giugno;

venerabile Bennone di Metz († 940), vescovo di Metz e fondatore dell'abbazia di Einsiedeln, celebrato il 2 agosto;
 beato Bennone di Osnabrück († 1088), benedettino, vescovo di  Osnabrück, celebrato il 12 luglio.

Bibliografia 
Mario Sgarbossa, I Santi e i Beati della Chiesa d'Occidente e d'Oriente, II edizione, Edizioni Paoline, Milano, 2000, ISBN 88-315-1585-3